Dingo è il nome comune del canis lupus dingo, un canide australiano.

Può inoltre riferirsi a:

Cinema 
Dingo – film del 1991 diretto da Rolf de Heer

Fumetto 
Dingo de' Paperoni – personaggio Disney creato da Don Rosa per il suo albero genealogico dei paperi

Letteratura 
Dingo – romanzo del francese Octave Mirbeau pubblicato nel 1913

Musica 
Dingo – gruppo musicale finlandese
Dingo – album del 1992, colonna sonora del film omonimo

Veicoli 
Dingo – autoblindo australiano della seconda guerra mondiale
Daimler Scout Car, Daimler Dingo – autoblindo britannico della seconda guerra mondiale
Moto Guzzi Dingo – serie di motocicli della Moto Guzzi prodotti dal 1963 al 1976
Mitsubishi Dingo – mini-MPV prodotto dal 1998 al 2003
ATF Dingo – camion militare tedesco su telaio Unimog